een voorzetsel in het Nederlands; zie Lijst van Nederlandse voorzetsels
 Metropolitan Police Service, de politiemacht van Groot-Londen
 Metropolitan Opera in New York
 Metropolitan Museum of Art, eveneens in New York
 Methionine, een essentieel aminozuur
 c-Met, een proto-oncogen
 MET-waarde, een meeteenheid binnen de fysiologie